Tylophoron är ett släkte av lavar. Tylophoron ingår i familjen Arthoniaceae, ordningen Arthoniales, klassen Arthoniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tylophoron